Tisa može značiti:

 Tisa, rijeka, lijeva pritoka Dunava
 Tisa (biljni rod), biljka iz porodice Taxaceae
 Obična tisa, najčešće stablo iz porodice Taxaceae